Сант-Фост-де-Кампсентелес ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Барселона в составе автономного сообщества Каталония. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Вальес-Орьенталь. Занимает площадь 13,16 км². Население 8292 человека (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 20 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Pàgina web de l'Ajuntament de Sant Fost
 Informació de la Generalitat de Catalunya
 Informació de l'Institut d'Estadística de Catalunya
 Fons Català de Cooperació al Desenvolupament
 Mapa de Sant Fost de Campsentelles en Google Maps

Муниципалитеты Барселоны